Hohonu bezeichnet in Neuseeland
 Hohonu (Neuseeland), Ort
 Hohonu Range, Bergkette
 Hohonu Peaks, ein Teil in dieser Kette
 Hohonu Hill, Berg
 Hohonu Forrest, Wald
 Eastern Hohonu River, Fluss 
 Little Hohonu River, Fluss